Le terme lapidaire désigne : 
 Un lapidaire est le nom d'une technique et d'un métier ou loisir qui consiste à façonner et à tailler des pierres précieuses ou sémi-précieuses, de façon à les rendre dignes d'orner des bijoux ou des objets d'art, et aussi un commerçant de ces pierres.
 Un lapidaire est également le nom donné à l'appareil qui sert à affûter les peignes des tondeuses.
 Un lapidaire est un traité, en général du Moyen Âge, décrivant les vertus médicinales voire magiques de ces pierres précieuses.
 L'adjectif lapidaire s’emploie dans musée lapidaire.